En Pologne, Maluszyn est le nom de :

 Maluszyn, village de la voïvodie de Łódź,
 Maluszyn, village de la voïvodie de Mazovie,
 Małuszyn, village de la voïvodie de Basse-Silésie.